Jack Nelson (1882-1948) – attore e regista statunitense
Jack Nelson (1929-2009) – giornalista statunitense vincitore nel 1960 di un Premio Pulitzer

Jack Nelson (1931-2014) – nuotatore e allenatore statunitense